The Mask eller Masken har flere betydninger:
 Masken (teater) - et egnsteater i Nykøbing Falster.
 The Mask (tegneserie) – en tegneserie udgivet 1989-2000.
 The Mask (film) – en spillefilm fra 1994, som er baseret på tegneserien.
 The Mask: The Animated Series – en tegnefilmserie der blev lavet 1995-1997, og som er baseret på spillefilmen.
 The Mask (spil) – et computerspil fra 1996, som er baseret på spillefilmen.
 Son of the Mask (på dansk: Jagten På Masken) – en spillefilm fra 2005. Den er en opfølger til spillefilmen fra 1994.
 The Mask (bog) – en roman udgivet af Dean Koontz under pseudonymet Owen West i 1981.